Кра́ус () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Краус, Август (1868—1934) — немецкий скульптор и медальер.
 Краус, Аланна (род. 1977) — канадская шорт-трекистка, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Краус, Альфредо (1927—1999) — испанский оперный певец.
 Краус, Анатолий Андреевич (род. 1959) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Кравс, Антон (1871—1945) — австрийский офицер, позднее генерал Украинской Галицкой Армии.
 Краус, Бенте (род. 1989) — немецкая конькобежка.
 Краус, Бернд (род. 1953) — немецкий гребец.
 Краус, Вернер (1884—1959) — немецкий актёр.
 Краус, Ганс-Вернер (1915—1990) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант.
 Краус, Ганс-Иоахим (1918—2000) — немецкий библеист и богослов. 
 Краус, Георг Мельхиор (1737—1806) — немецкий художник, друг Гёте.
 Краус, Герберт (1910—1970) — генерал-майор санитарной службы Югославской народной армии, начальник Белградской военно-медицинской академии в 1949—1953 и 1954—1956 годах.
 Краус, Герберт (1884—1965) — германский профессор международного права, первый директор Института международного права Гёттингенского университета.
 Краус, Грегор (1841—1915) — директор ботанического сада в Галле.
 Краус, Гюнтер (род. 1940) — немецкий хоккеист на траве.
 Краус, Дженнифер (род. 1977) — американская баскетболистка.
 
 Краус, Карл (1874—1936) — австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист.
 Краус, Клеменс (1893—1954) — австрийский дирижёр.
 Краус, Кристиан Якоб (1753—1807) — профессор практической философии.
 Краус, Лили (1903—1986) — венгерская пианистка.
 Краус, Линдсей (род. 1948) — американская актриса.
 Краус, Лью (1943—2021) — американский бейсболист.
 Краус, Маринус (род. 1991) — немецкий прыгун с трамплина, олимпийский чемпион (2014).
 
 Краус, Отто (1884—1971) — сотрудник немецкой политической разведки СД, штурмбанфюрер СС.
 Краус, Петер (род. 1941) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.
 Краус, Рышард (1964—2013) — польский футболист.
 Краус, Тамаш (род. 1948) — венгерский историк.
 Краус, Ференц (род. 1962) — австрийский физик венгерского происхождения.
 Краус, Франц  (1903—1948) — штурмбаннфюрер СС, начальник административного отдела в различных концентрационных лагерях.
 Краус, Франц Ксаверий (1840—1901) — католический богослов и археолог.
 Краус, Фридрих (1858—1936) — австрийский врач.
 Краус, Чарльз — американский гимнаст и легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904 года.
 Краус, Шмулик (1935—2013) — израильский актёр, рок-композитор и певец.
 Краус, Эрвин (1894—1966) — партийный деятель НСДАП, корфюрер НСКК.

Вымышленные персонажи 
 Краус, Йохан — герой серии комиксов «Хеллбой», созданный Майком Миньолой.

См. также 
 Краузе
 Крузе